Heimiodora är ett släkte av svampar. Heimiodora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Heimiodora